Аэроспасьяль SA 315B «Лама» () — французский многоцелевой вертолёт.

Разработан в 1968 году французской фирмой Aérospatiale (теперь Eurocopter France) в соответствии с техническим требованиями ВВС Индии.

Опытный образец впервые поднялся в воздух 17 марта 1969 года. К 1996 году во Франции было произведено около 1450 вертолётов «Lama», которые были поставлены в 31 страну мира. Вертолёты строятся по лицензии в Индии (произведено более 330 единиц), Румынии (более 200) и Бразилии.

21 июня 1972 года на этом вертолёте был поставлен рекорд высоты для всех категорий вертолётов (пилот Жан Буле (фр. Jean Boulet)): он поднялся на . Этот официально подтверждённый рекорд в истории вертолётостроения остаётся непобитым и поныне.

При установке этого рекорда, из-за низкой температуры (−63 °C) на высоте, двигатель заглох и больше не завёлся. Используя авторотацию, пилот смог безопасно посадить вертолёт на землю. Это самая длительная посадка с использованием авторотации в истории.

История создания

Модификации 
SA315B Lama разработан на основе конструкции Alouette II под требования индийских вооруженных сил для работы в условиях жаркого климата и высокогорья; турбовальный_двигатель Turbomeca Astazou IIIB (870 л.с. / 650 кВт), , дефорсированный до 550 л.с. / 410 кВт). Эта машина с 1972 года удерживает абсолютный рекорд высоты для всех типов вертолётов : 12 442 м..
HB315B Gaviao лицензионный выпуск SA 315B Lama в Бразилии.
HAL Cheetah лицензионный выпуск SA 315B Lama в Индии.
HAL Lancer Модифицированный вооруженный боевой вариант. Композитная броню, закаленное стекло и прицельные приспособления. Вооружение включает два сбрасываемых контейнера, в каждом из которых находится один 12,7-мм пулемёт и до трёх 70-мм ракет.
HAL Cheetal Двигатель Turbomeca TM333-2M2. Скорость увеличена до 210 км/ч, а радиус действия — до 560 км.

Тактико-технические характеристики 
Приведенные характеристики соответствуют модификации SA 315B.

Операторы

Военные

Современные 

 ВВС Афганистана

  ВВС Аргентины
 ВВС Сухопутных войск Аргентины

 Сухопутные войска Индии

 ВВС Намибии

 Сухопутные войска Пакистана

  ВВС Того

 Сухопутные войска Эквадора

Исторические 

 ВВС Анголы

 Национальная жандармерия Аргентины

  ВВС Боливии

  ВВС Индии

 Королевская жандармерия Марокко

  Армия Непала

 Сухопутные войска Перу

  ВВС Сальвадора

 Сухопутные войска Чили

  ВВС Эквадора

См. также 
 Sud Aviation
 Aérospatiale
списки:
Список вертолётов

Примечания

Литература

Ссылки 
 SA.315 Lama  на сайте «Уголок неба» 
 SA 315B Lama в укр. авиационном блоге  /вебархив/

Вертолёты Aerospatiale
Вертолёты Франции
Гражданские вертолёты
Военно-транспортные вертолёты